

Onomastica
 Barucco – variante del nome proprio di persona Baruch

Persone
 Emilio Barucco – calciatore italiano
 Felice Barucco – pittore italiano
 Giacomo Barucco – pittore italiano
 Giuseppe Barucco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano